Та́рнога:

 Тарнога — река в Вологодской области, приток Кокшеньги.
 Тарнога — неофициальное название села Тарногский Городок.